Navia (conceyu), conceyu de la comunitat autònoma del Principat d'Astúries 
 Navia de Suarna, municipi a la Comarca dos Ancares (Província de Lugo, Galícia)
 Álvaro Navia Osorio y Vigil (Puerto de Vega, 1684 - Orà, 1732), noble, militar i diplomàtic espanyol partidari de Felip V durant la Guerra de Successió 
 Comarca de l'Eo-Navia, una de les vuit comarques en què està dividit el Principat d'Astúries 
 Platja de Navia, al concejo asturià de Navia a la costa occidental d'Astúries
 Riu Navia, riu ibèric que desemboca a la mar Cantàbrica